The Pipe Dream – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
The Pipe Dream – cortometraggio del 1916 diretto da Harry Myers
The Pipe Dream – documentario del 2006 diretto da Liam Walsh